Tamme (Elva), dorp in de Estlandse gemeente Elva
 Tamme (Lääneranna), dorp in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Tamme (Raikküla), dorp in de Estlandse gemeente Raikküla; toen Raikküla in 2017 bij Rapla werd gevoegd, werd de plaats omgedoopt in Kabala
 Tamme (Võru), dorp in de Estlandse gemeente Võru vald
 Tamme Staadion, voetbalstadion in Tartu, Estland